Dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w Sapporo. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały rozegrane 24 stycznia, a pierwszy konkurs indywidualny 25 stycznia. Rywalizacja w drugim konkursie indywidualnym odbyła się 26 stycznia.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 
Kwalifikacje zostały odwołane. Do konkursu zakwalifikowali się wszyscy zawodnicy umieszczeni na liście startowej.

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia

Przypisy 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2014 w Japonii